El término soga puede referirse:

 A soga, disposición de sillares colocados en la horizontal por su lado más largo para formar una estructura; 
 En el alpinismo, a una soga, una cuerda;
 A una cuerda gruesa;
 Al clan Soga, una familia aristocrática japonesa.

Otros 
 La soga,